Тепокатита има више значења:

 Тепокатита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тепокатита (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику